Chari, fiume della Repubblica Centrafricana e del Ciad, immissario principale del Lago Ciad
Dipartimento di Chari, dipartimento del Ciad
Dipartimento di Loug Chari, dipartimento del Ciad
Regione di Chari-Baguirmi, regione del Ciad